MAGEE2 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на довгому плечі X-хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 523 амінокислот, а молекулярна маса — 60 378.

Кодований геном білок за функцією належить до пухлинних антигенів.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома X

Некатегоризовані білки